Il singolare maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pieter Aldrich che ha battuto in finale Darren Cahill 7-6, 1-6, 6-1.

Teste di serie

 Tim Mayotte (secondo turno)
 Christo van Rensburg (primo turno)
 Mark Kratzmann (quarti di finale)
 Gary Muller (semifinali)

 Jim Pugh (quarti di finale)
 Darren Cahill (finale)
 Eric Jelen (semifinali)
 Leif Shiras (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Hall of Fame Tennis Championships 1990